Puerulus är ett släkte av kräftdjur. Puerulus ingår i familjen Palinuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Puerulus